RRI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barora (Isole Salomone)